Pierre Scheuer (1872-1957), prêtre jésuite belge ;
 Willy Scheuer, ancien dirigeant français du Racing Club de Strasbourg ;
 André Scheuer (1925-1989), un des dirigeants belges pour la Wallonie de la Banque Bruxelles Lambert ;
 Michel Scheuer (1927-2015), kayakiste allemand ;
 Chris Scheuer (1952-), auteur de bande dessinée autrichien ;
 Tine Scheuer-Larsen (1966 -), joueuse professionnelle de tennis danoise ;
 Sven Scheuer (1971 -), ancien gardien de but de football allemand ;